Rogerius ist die latinisierte Form des ursprünglich germanischen Vornamens Roger. In dieser Namensform wurden unter anderem folgende Personen genannt:

 Roger I. (Sizilien) (1031–1101), Herrscher von Sizilien
 Roger Frugardi (Rogerius, Rüdiger Frutgard, Rogerius Salernitanus, Roger Frugard, Roggerio Frugardo, Rogerus de Parma oder Roggerio dei Frugardi; * um 1140; † 1195), lombardischer Wundarzt und Chirurg aus Salerno
 Roger de Montgomerie, 1. Earl of Shrewsbury (* um 1005; † 1094), Herr von Montgomery (heute Saint-Germain- und Sainte-Foy-de-Montgommery, Calvados), normannischer Edelmann sowie Verwandter und Gefolgsmann Wilhelms des Eroberers; seit 1067 Earl of Arundel and Shrewsbury
 Roger de Moulins (Rogerius Molinaeus; † 1187), von 1177 bis 1187 Großmeister des Johanniterordens
 Roger de Pins (Rogerius Pinaeus, Rogerus de Pinibus; † 1365), von 1355 bis 1365 Großmeister des Johanniterordens auf Rhodos